Amritraj est un nom porté par une famille de joueurs de tennis indiens dont :

 Anand Amritraj (né en 1952), joueur de tennis des années 1970 et 1980, frère de Vijay Amritraj ;
 Ashok Amritraj (né en 1957), producteur de film ayant connu une courte carrière de joueur de tennis dans les années 1970, frère de Vijay Amritraj ;
 Prakash Amritraj (né en 1983), joueur de tennis des années 2000, fils de Vijay Amritraj ;
 Stephen Amritraj (né en 1984), joueur de tennis universitaire, fils de Anand Amritraj ;
 Vijay Amritraj (né en 1953), joueur de tennis des années 1970 et 1980.